Kuku peut désigner :
 les Kuku, un peuple du Soudan du Sud et d'Ouganda
 le kuku, une langue bari
 Kuku, un village en Estonie